Атешгях:

 Атешгях — храм огнепоклонников в Азербайджане, на Апшеронском полуострове.
 Атешгях — бакинский клуб интеллектуальных игр.